Příjmení Dean nosí více významných osobností:

 Anna-Maria Ravnopolska-Dean (* 1960) – bulharská hudebnice
 Bashford Dean (1867–1928) – americký zoolog
 Dixie Dean (1907–1980) – anglický fotbalový útočník
 Elton Dean (1945–2006) – britský saxofonista
 Charlbi Dean (1990–2022) – jihoafrická herečka a modelka
 Christopher Dean (* 1958) – britský krasobruslař
 James Dean (1931–1955) – americký filmový a televizní herec
 Millvina Dean (1912–2009) – poslední žijící osoba, která přežila zkázu Titanicu
 Patrick Dean (1909–1994) – britský diplomat
 Robert Dean (1929–2018) – též Bob Dean, vysloužilý voják známý hlavně v UFOlogických kruzích
 Roger Dean (* 1944) – anglický umělec

Externí odkazy